Kaski est un patronyme finnois et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1885-1957), compositeur et pianiste finlandais
Oliwer Kaski (né en 1995), joueur finlandais de hockey sur glace
Tero Kaski (1950-2001), promoteur finlandais de musique reggae

Toponymie

Kaski est un district du Népal occidental, dont le chef-lieu est Pokhara)

Kaski est un village de la voïvodie de Łódź
 Kaski est un village de la voïvodie de Mazovie

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme